est un mot anglais signifiant « obsédé ». Il peut faire référence à :

Musique 

 , chanson de Mariah Carey présente sur l'album  sorti le  ;

 , album de Dan + Shay sorti le  ;

 The Obsessed, groupe de doom metal américain.

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  à 2010 sur A&E.

Cinéma 

 Obsessed, téléfilm américain de Jonathan Sanger diffusé en 2002 ;

 , film pornographique américain de Martin & Martin sorti en 1977 ;
 , film canadien de Robin Spry sorti en 1987 ;
 , film américain de  sorti en 2009 ;
 , titre anglais de , film sud-coréen de  sorti en 2014.

Voir aussi